Шарин Милнер (; род. 27 июля 1980 года, Мельбурн, штат Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной лиге. На драфте ВНБА 2000 года не была выбрана ни одной из команд. Играла на позиции разыгрывающего защитника. Чемпионка ЖНБЛ (2011).

Ранние годы 
Шарин Милнер родилась 27 июля 1980 года в городе Мельбурн (штат Виктория).

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте eurobasket.com

Баскетболисты Австралии
Игроки ЖБК «Мельбурн Тайгерс»
Игроки «Буллин Бумерс»